João Santiago dos Reis (Recife,  – Recife, ) foi um folclorista, trombonista e compositor brasileiro de músicas de carnaval.

Foi fundador e presidente da subcomissão de música da Comissão Pernambucana de Folclore. Foi sócio-fundador da Ordem dos Músicos do Brasil, seção de Pernambuco. 

Compositores de Pernambuco
Trombonistas de Pernambuco
Folcloristas de Pernambuco
Naturais do Recife